Maroa peut désigner :

Toponyme 
 Maroa : municipalité de l'État d'Amazonas au Venezuela ;
 Maroa : le chef-lieu de la municipalité de Maroa au Venezuela.
 Maroa, une ville du comté de Macon, en Illinois, aux États-Unis.

Autres 
 Maroa : un film espagnol et vénézuélien de Solveig Hoogesteijn, 2004.

Homonymie de toponyme